Neuserbien steht für: 

 die 1878 und 1912 erworbenen Gebietsgewinne Serbiens, Balkankriege#Erster Balkankrieg
 die von Serbien 1913 erworbenen Gebietsverluste Bulgariens, siehe Balkankriege#Zweiter Balkankrieg
 historische Bezeichnung für ein serbisches Siedlungsgebiet zwischen Dnepr und Bug in der heutigen Ukraine, siehe Neurussland